Jméno komunistického prezidenta ČSR Antonína Zápotockého neslo v období třetí republiky a komunistické diktatury několik dolů:

 důl Zápotocký v Dubí – známý též pod jménem důl František Josef a důl Prago, zaniklý černouhelný důl v kladensko-rakovnické pánvi
 důl Antonín Zápotocký v Orlové – známý též pod jménem důl Lazy, zaniklý černouhelný důl v ostravsko-karvinské pánvi
 důl Antonín Zápotocký v Úžíně – známý též pod jménem důl Gustav II, zaniklý hnědouhelný povrchový důl (lom) v mostecké pánvi

Zápotocký